Марти́нш () — португальская фамилия.

 Мартинш, Андре (род. 1990) — португальский футболист, полузащитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии.
 Мартинш, Арманду (1905—?) — португальский футболист.
 Мартинш, Афонсу (род. 1973) — португальский футболист.
 Мартинш, Веспазиану Барбоза (1889—1965) — бразильский врач и политик.
 Мартинш, Желсон (род. 1995) — португальский футболист, вингер клуба «Спортинг».
 Мартинш, Жиан (род. 1993) — бразильский футболист, полузащитник.
 Мартинш, Жуан (род. 1982) — португальский и ангольский футболист.
 Мартинш, Жуан Батишта (1927—1993) — португальский футболист.
 Мартинш, Жуан Луиш (род. 1967) — португальский футболист и тренер.
 Мартинш, Карлуш (род. 1982) — португальский футболист, полузащитник.
 Мартинш, Катарина (род. 1973) — португальский левый политик.
 Мартинш, Себаштьян (род. 1961) — ангольский офицер спецслужб и государственный деятель, министр внутренних дел в 2010—2012 годах.
 Пинту Мартинш, Жуан Педру (род. 1982) — португальский футболист.

См. также 
 Мартинс
 Мартиньш (Mārtiņš) — латышский уменьшительный вариант имени Мартин